Il Gerry Weber Open 2006 è stato un torneo di tennis giocato sull'erba.
È stata la 14ª edizione del Gerry Weber Open, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2006.
Si è giocato al Gerry Weber Stadion di Halle in Germania, dall'12 al 18 giugno 2006.

Campioni

Singolare 

 Roger Federer ha battuto in finale  Tomáš Berdych, 6–0, 6–7(4), 6–2

Doppio 

 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić hanno battuto in finale  Michael Kohlmann /  Rainer Schüttler, 6–0, 6–4

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2006